Ле́рма () — посёлок в Мексике, в штате Кампече, входит в состав муниципалитета Кампече. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Лерма была основана в 1680 году как пресидио вблизи деревни Тишбулуль, расположенной в 6 км юго-западнее Сан-Франсиско-де-Кампече.

В 1708 году Лерма была захвачена пиратами, устроившими пожар и разграбление. Пираты вошли в Кампече, чтобы получить выкуп за поимку губернатора Менесеса.

6 января проходит фестиваль Полькекен, который представляет собой красочное представление, в котором особое внимание уделяется Танцу Петуха и Поросенка.

В посёлке расположена база ВМС Мексики.

Население

Примечания

Ссылки 
 Страница на Facebook

Города Кампече